Das AEGON International 2011 der Damen ist ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 13. bis zum 18. Juni 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Marion Bartoli und Petra Kvitová, das Bartoli in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Katarina Srebotnik in zwei Sätzen gegen Liezel Huber / Lisa Raymond.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Eastbourne